Baniyas o Balanea, ciutat de Síria dependent d'Arados propera a Gabala a del riu Banias
 Baniyas o Banias, ciutat de Síria, antiga Paneas o Cesarea de Filip
 Riu Banias o Baniyas
 Baniyas SCC, club de futbol dels Emirats Àrabs Units